Џејмс Лангстон Едмунд Кан (; Бронкс, 26. март 1940 — Лос Анђелес, 6. јул 2022) био је амерички филмски, позоришни и ТВ глумац.

Биографија 
Кан је рођен у Бронксу (Њујорк), од Немачких имиграната Софије и Артура Кана. Матурирао је на Neighborhood Playhouse, где је учио глуму код учитеља Санфорда Мајзнера. Играо је фудбал на Michigan State University.

Његова каријера почиње у тв серијама као што су: The Untouchables, The Alfred Hitchcock Hour, Kraft Suspense Theatre, Combat!, Ben Casey, Dr. Kildare, The Wide Country, Alcoa Premiere, Route 66 и Naked City. Његова прва филмска улога је била у филму Lady In A Cage, 1964. године. Три године касније се појавио са Џоном Вејном у филму Ел Дорадо. Своју прву награду је добио за улогу у филму The Rain People (1969), који је режирао Френсис Форд Копола. Касније је унајмљен од стране Кополе за филм Кум у коме је играо мафијаша Сантина „Сонија“ Корлеонеа. За ову улогу номинован је за Оскара као најбољи споредни глумац.

Приватни живот 
Кан се женио четири пута.

Бракови 
 Ди-џеј Матис (1960—1966) - са њом има једно дете.
 Шила Рајан (1976—1977) - са њом има једно дете.
 Ингрид Хаџек (1990—1995) - са њом има једно дете.
 Линда Стоукс (1996—2005) - са њом има двоје деце.

Његов син Скот Кан је такође познати глумац и звезда серије Хаваји 5.0.

Филмографија 

|-
| 2013. || Падаће ћуфте 2 || -{Cloudy with a Chance of Meatballs 2}- || Тим Локвуд (глас) || 
|- 
| 2009. || Падаће ћуфте || -{Cloudy with a Chance of Meatballs}- || Тим Локвуд (глас) || 
|-
| 2006. || || -{This Thing of Ours}- || || 
|-
| 2005. || || -{Las Vegas: Season Two - Uncut & Uncensored}- || || 
|-
| 2005. || || -{Santa's Slay}- || || 
|-
| 2004. || Догвил || -{Dogville}- || || 
|-
| 2004. || || -{Las Vegas: Season One - Uncut and Uncensored}- || || 
|-
| 2004. || || -{Jericho Mansions}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Incredible Mrs. Ritchie}- || || 
|-
| 2003. || Вилењак || -{Elf}- || || 
|-
| 2003. || || -{City Of Ghosts}- || || 
|-
| 2002. || || -{In The Shadows}- || || 
|-
| 2002. || Крвави злочин || -{Blood Crime}- || || 
|-
| 2002. || || -{Night At The Golden Eagle}- || || 
|-
| 2001. || || -{Dead Simple}- || || 
|-
| 2001. || || -{Luckytown}- || || 
|-
| 2001. || || -{The Godfather Collection}- || || 
|-
| 2001. || || -{A Glimpse Of Hell}- || || 
|-
| 2000. || Дворишта || -{The Yards}- || || 
|-
| 2000. || Закон оружја || -{The Way Of The Gun}- || || 
|-
| 1999. || || -{Mickey Blue Eyes}- || || 
|-
| 1998. || || -{This Is My Father}- || || 
|-
| 1998. || || -{Poodle Springs}- || || 
|-
| 1996. || Северна звезда || -{North Star}- || || 
|-
| 1996. || Непробојан || -{Bulletproof}- || || 
|-
| 1996. || Ликвидатор || -{Eraser}- || || 
|-
| 1996. || || -{Bottle Rocket}- || || 
|-
| 1995. || || -{A Boy Called Hate}- || || 
|-
| 1993. || || -{Flesh And Bone}- || || 
|-
| 1993. || || -{The Program}- || || 
|-
| 1992. || || -{Honeymoon In Vegas}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Dark Backward}- || || 
|-
| 1991. || || -{For The Boys}- || || 
|-
| 1990. || Мизери || -{Misery}- || || 
|-
| 1988. || || -{Alien Nation}- || || 
|-
| 1987. || || -{Gardens Of Stone}- || || 
|-
| 1982. || || -{Kiss Me Goodbye}- || || 
|-
| 1981. || || -{Bolero}- || || 
|-
| 1981. || Лопов || -{Thief}- || || 
|-
| 1980. || || -{Hide In Plain Sight}- || || 
|-
| 1979. || || -{Chapter Two}- || || 
|-
| 1979. || || -{Little Moon And Jud McGraw}- || || 
|-
| 1979. || || -{Gone With The West}- || || 
|-
| 1978. || || -{Comes A Horseman}- || || 
|-
| 1977. || || -{Another Man, Another Chance}- || || 
|-
| 1977. || Недостижни мост || A Bridge Too Far || || 
|-
| 1976. || || -{Harry And Walter Go To New York}- || || 
|-
| 1975. || Ролербол || -{Rollerball}- || || 
|-
| 1975. || || -{Funny Lady}- || || 
|-
| 1975. || || -{The Killer Elite}- || || 
|-
| 1974. || Кум 2 || -{The Godfather Part II}- || Сони Корлеоне ||
|-
| 1974. || || -{The Gambler}- || || 
|-
| 1974. || || -{Freebie And The Bean}- || || 
|-
| 1973. || || -{Slither}- || || 
|-
| 1973. || || -{Cinderella Liberty}- || || 
|-
| 1972. || Кум || -{The Godfather}- || Сони Корлеоне || 
|-
| 1971. || || -{Brian's Song}- || || 
|-
| 1971. || || -{T.R. Baskin}- || || 
|-
| 1970. || || -{Rabbit, Run}- || || 
|-
| 1969. || || -{The Rain People}- || || 
|-
| 1968. || || -{Countdown}- || || 
|-
| 1968. || || -{Submarine X-1}- || || 
|-
| 1968. || || -{Journey To Shiloh}- || || 
|-
| 1967. || || -{Games}- || || 
|-
| 1967. || Ел Дорадо || -{El Dorado}- || || 
|-
| 1965. || || -{The Glory Guys}- || || 
|-
| 1965. || || -{Red Line 7000}- || || 
|-
| 1964. || || -{Lady In A Cage}- || || 
|}

Познати глумци са којима је сарађивао 
 Џон Вејн (Ел Дорадо)
 Роберт Дувал (The Rain People, Кум)
 Марлон Брандо (Кум)
 Ал Пачино (Кум)
 Никол Кидман (Dogville)
 Шарлиз Трон (Дворишта)
 Адам Сандлер (Непробојан)
 Арнолд Шварценегер (Брисач)
 Ванеса Лин Вилијамс (Брисач)

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1940.
Умрли 2022.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Глумци у филмској трилогији Кум